Termin MCS ima više značenja.

 2-Metilcitrat sintaza, enzim
 Višestruka hemijska senzitivnost ()